CRPA est un sigle, qui peut désigner :

 le Code des relations entre le public et l'administration, en France ;
 Contrat Ressource Personnalisé d’Autonomie, un dispositif antérieur au Revenu de solidarité active (RSA), en France ;
 une Commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;
 Cercle de Réflexion et de Proposition d'Actions sur la psychiatrie.

en anglais 
 Canadian Radiation Protection Association, ou Association canadienne de radioprotection (ACRP), association membre de l'Association internationale de radioprotection.

Sigle de 4 caractères